Робе́рто Со́са ():
 Роберто Эдуардо Соса (1935—2008) — уругвайский футболист, вратарь, участник ЧМ-1962 и ЧМ-1966.
 Роберто Карлос Соса (род. 1975) — аргентинский футболист, нападающий.
 Роберто Соса (поэт) (1930—2011) — гондурасский поэт.
 Роберто Соса Мартинес (род. 1970) — мексиканский актёр.